Parilly (metrostation), een station van de metro van Lyon
Parilly (plaats), een plaats in de gemeente Chinon in het Franse department Indre-et-Loire